Bacardi Breezer, een alcoholisch drankje
De breezercultuur, een jeugdcultuur uit de 21e eeuw